Новая Слободка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новая Слободка — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Новая Слободка — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Новая Слободка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Новая Слободка — бывший посёлок городского типа в Ивановской области.
 Новая Слободка — посёлок в Золотухинском районе Курской области.
 Новая Слободка — посёлок в Щигровском районе Курской области.
 Новая Слободка — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Новая Слободка — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Новая Слободка — прежнее название села Слободка (Глотовское сельское поселение) в Знаменском районе Орловской области.
 Новая Слободка — прежнее название деревни Новослободка в Свердловском районе Орловской области в составе Богодуховского сельского поселения.